Een periode-3-element is een chemisch element in de derde regel (of periode) van het periodiek systeem der elementen. Deze elementen kenmerken zich doordat de 1s-, 2s- en 2p-schillen geheel met elektronen gevuld zijn. Van het begin tot het einde van deze periode worden de 3s- en 3p-schil opgevuld. Bij natrium bevat de 3s-schil één elektron en deze schil bevat bij magnesium twee elektronen. Vanaf aluminium tot en met argon wordt de 3p-schil systematisch opgevuld. 

De elementen in de derde periode zijn in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Chemisch element